Double Dragon:

 Double Dragon — видеоигра в жанре Beat 'em up.
 Double Dragon II: The Revenge — видеоигра в жанре Beat 'em up.
 Double Dragon 3: The Rosetta Stone — мультиплатформенная видеоигра в жанре beat 'em up.
 Double Dragon V: The Shadow Falls — продолжение серии игр Technos Japan Double Dragon.